Baes ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Alfred Baes (1837–1909), belgischer Maler, Kunstkritiker und Schriftsteller, Bruder von Lionel Oscar
 Emile Baes (1879–1954), belgischer Maler, Illustrator und Literat  
 Firmin Baes (1874–1943), belgischer Maler, Zeichner und Pastellkünstler, Sohn von Henri
 Franciscus Baes (1615–1670), niederländischer Jesuit
 Henri Baes (1850–1920), belgischer Architekt und Maler, Bruder von Jean und Vater von Firmin
 Jean Baes (1848–1914), belgischer Architekt und Maler, Bruder von Henri
 Lionel Oscar Baes (1839–1913), belgischer Maler, Bruder von Edgar Alfred
 Martin Baes (bl. 1604–1637), flämischer Zeichner und Kupferstecher

Siehe auch: 
 BAES
 Baez